Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Brisbane International 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Skot Andy Murray, jenž zvolil start na paralelně probíhajícím turnaji Qatar ExxonMobil Open v katarském Dauhá.

Vítězem soutěže dvouhry se stal nenasazený Australan Lleyton Hewitt, který ve finále zdolal švýcarskou turnajovou jedničku Rogera Federera. V utkání dvou bývalých světových jedniček vyhrál australský hráč po třísetovém průběhu 6–1, 4–6 a 6–3.

V probíhající sezóně si tak Hewitt připsal premiérový titul a úhrnem 29. singlovou trofej kariéry, když předcházející poslední titul slavil v červnu 2010 na Gerry Weber Open opět po finálové výhře nad Federerem.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Roger Federer (finále)
  Kei Nišikori (semifinále)  Gilles Simon (2. kolo)
  Kevin Anderson (odstoupil)
  Grigor Dimitrov (2. kolo)
  Feliciano López (2. kolo)
  Dmitrij Tursunov (1. kolo)
  Jérémy Chardy (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brisbane International 2014